«Стенка на стенку» — мини-альбом группы «Аркона», выпущенный 30 мая 2011 на Sound Age production по лицензии Napalm Records. Записан на студии CDM Records, кроме: «Стенка на стенку», «Валенки», «Skal» – ударные записаны на Gigant Records studio.

Список композиций 
 Стенка на стенку
 Валенки
 Гой, Роде, Гой! (акустическая версия)
 Skal (feat. Varg)
 Дурень («Сварга» cover)
 Новый Мир («Ođđa máilbmi») (Shaman cover)

Список участников 
 Маша «Scream» — голос, скриминг, гроулинг, клавишные, бубны, тамбурин, комуз, хоровое пение, горловое пение (на «Гой, Роде, Гой!»)
 Сергей «Lazar» — гитары, акустические гитары, балалайка
 Владимир «Волк» — волынка, блок-флейта, tin whistle, low whistle, жалейка
 Руслан «Kniaz» — бас-гитара
 Влад «Artist» — ударные
 Ирина «Лиса» — виолончель («Гой, Роде, Гой!»)
 Илья «Wolfenhirt» (группа «Сварга») — хоровое пение
 Александр «Шмель» (группа «Рарогъ») — хоровое пение
 Александр Олейников (группа «Калевала») — аккордеон
 Philipp Seiler / Freki (Varg) — гостевой вокал на «Skal»

Примечания

Ссылки 
 Аркона — Стенка на стенку. Официальный сайт группы «Аркона»

Альбомы группы «Аркона»